Kungsgårdssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kungsgårdssjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (1,25 km²)
Kungsgårdssjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (32,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn